Калтагиз — река в России, протекает в Пермском крае.

География 
Устье реки находится в 82 км по левому берегу реки Ирень, немногим севернее села Малый Ашап. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сылва от истока и до устья, речной подбассейн реки — Кама до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки). Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100812111100013385.

Примечания 

Притоки Ирени
Реки Ординского района